Дени́с Поляко́в:
 Поляков, Денис Александрович (род. 1991) — белорусский футболист.
 Поляков, Денис Васильевич (род. 1992) — российский футболист.